Tetrameringia är ett släkte av tvåvingar. Tetrameringia ingår i familjen träflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Träflugor
Tetrameringia